Landsänkning kan syfta på
Landsänkning (geologi) –  landet sjunker, se landhöjning
Sättning (geologi) – markytans sjunkning på grund av underliggande jordlagers kompression
Bortodling – markytan långsamt sjunker efter att en vattensjuk mark (våtmark) har dikats ut och odlats upp